Die 1. Lig 1968/69 war die elfte Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 14. September 1968 und endete am 25. Mai 1969.

Türkischer Fußballmeister wurde Galatasaray Istanbul. Es war die dritte Meisterschaft dieses Vereins. Neulinge aus der 2. Liga waren İstanbulspor und Izmirspor. Istanbulspor spielte eine solide Saison und wurde Achter. Izmirspor musste bereits nach einer Saison wieder zurück in die Zweitklassigkeit.

Die größte Überraschung dieser Saison war Eskişehirspor als erster Vizemeister, der nicht aus Istanbul stammte. Der Verein qualifizierte sich somit für den Balkanpokal.

Modus 
In dieser Spielzeit nahmen 16 Mannschaften teil. Diese spielten an 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Mit Şekerspor und Izmirspor stiegen die beiden Tabellenletzten ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Metin Oktay von Galatasaray Istanbul wurde mit 17 Toren Torschützenkönig der Saison 1968/69. Es war der sechste und letzte Torschützentitel in seiner Karriere.

Die Meistermannschaft von Galatasaray Istanbul

Weblinks 
 
 

1968/69
Fußballsaison 1968/69